Pfladermühle ist der Name folgender Orte:

 Pfladermühle (Augsburg), ehemalige Wassermühle in Augsburg in Bayern
 Pfladermühle (Wechingen), Einöde in der Gemeinde Wechingen im Landkreis Donau-Ries in Bayern
 Pfladermühle (Wört), Weiler in der Gemeinde Wört im Ostalbkreis in Baden-Württemberg